

Села в Україні 
 Нова Гута — Житомирська область, Коростенський район
 Нова Гута — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Нова Гута — Сумська область, Середино-Будський район
 Нова Гута — Тернопільська область, Чортківський район
 Нова Гута — Хмельницька область, Летичівський район
 Нова Гута — Хмельницька область, Новоушицький район
 Нова Гута — Хмельницька область, Чемеровецький район

Нова Гута — селище міського типу в Буда-Кошельовському районі Гомельської області.
 Нова Гута — агромістечко в Гомельському районі Гомельської області.

Населені пункти та їхні частини
 Нова Гута — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Нова Гута — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Гута — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Нова Гута — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нова Гута — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Нова Гута — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Нова Гута — частина села Бринек у гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Нова Гута — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Гута — лісова осада в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Гута

Примітки